Copa Ciudad de Mexico 1985 – turniej towarzyski o miasta Meksyku odbył się po raz drugi (zarazem ostatni) w 1985 roku. W turnieju uczestniczyły zespoły: gospodarzy, Anglii i Włoch.

Mecze 

Mecz Meksyk-Anglia odbył się także w ramach turnieju Azteca 2000.

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Ciudad de Mexico 1985 został zespół Włoch.

Copa Ciudad de Mexico
1985 w piłce nożnej
1985 w Meksyku